L'edizione 1998-1999 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Capocannoniere del torneo fu Alexandre Rey (Servette FC Genève) con 12 reti.

Classifica finale

Play-off

Ptp indica i punti di partenza

Torneo di promozione/relegazione

Verdetti 
 Servette Campione di Svizzera 1998-1999.
 Lugano, Delémont, Yverdon e Aarau ammesse alla stagione 1999-2000 della Lega Nazionale A.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998-1999